Louis Roumieux (1829-1894), écrivain français
 Delphine Roumieux (1830-1911), écrivaine française
 André Roumieux (1932-2020), essayiste français

Voir aussi